Robert Douglas peut désigner :
 Robert Douglas, Comte de Skenninge, Baron de Skalby, et général de la cavalerie écossaise durant la guerre de Trente ans (1611 - 1662) ;
 Robert Douglas, homme politique écossais, (1703-1745) ;
 Robert Douglas, acteur anglais, (1909-1999) ;
 Robert Douglas, footballeur écossais, (1972-) ;
 Robert Douglas, kitesurfeur détenteur d'un ancien record de vitesse à la voile.